A navarrai királyoknak több palotája is volt:
A navarrai királyok palotája, Estella
A navarrai királyok palotája, Olite
A navarrai királyok palotája, Pamplona